Hietasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hietasaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Hietasaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar